Кенсе — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Кенсе — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор

См. также 
 Феррё-Кенсе — коммуна во Франции, департамент Об